Fronte Ampio – coalizione di partiti politici del Cile
Fronte Ampio – partito politico della Costa Rica
Fronte Ampio – coalizione di partiti politici del Paraguay
Fronte Ampio – coalizione di partiti politici del Perù
Fronte Ampio – partito politico della Repubblica Dominicana
Fronte Ampio – partito politico dell'Uruguay
Fronte Ampio per la Democrazia – partito politico di Panama
Fronte Ampio Progressista – partito politico dell'Argentina